Bundestagswahlkreis 206 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Worms (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Mainz (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Montabaur (2005)
 Bundestagswahlkreis Trier (2002)
 Bundestagswahlkreis München-Süd (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis München-Ost (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Traunstein (1949 bis 1961)